Калитовська Леся Михайлівна (13 лютого 1988) — українська велогонщиця, призер Олімпійських ігор.
 Калитовська Марта Ієронімівна (1916–1990) — українська поет еса, перекладач, мистецтвознавець.

Див. також

 Калитовські